

Cinema 
 Cuore selvaggio (Wild at Heart) – film di David Lynch del 1990 dal romanzo omonimo
 Cuore selvaggio (In einem wilden Land) – film del 2013 diretto da Rainer Matsutani

Letteratura 
 Cuore selvaggio (Wild at Heart) – romanzo di Barry Gifford del 1990

Televisione 
 Cuore selvaggio (Corazón salvaje) – telenovela messicana